Frank Karsten ist der Name folgender Personen:

* Frank M. Karsten (1913–1992), US-amerikanischer Politiker
 Frank Karsten (Versicherungsmanager) (* 1958), deutscher Versicherungsmanager (Generali, Stuttgarter)